Людмила Ароновна Бородицкая (род. 24 марта 1949, Сталино) — концертмейстер Донецкой областной филармонии, композитор, заслуженная артистка Украины, педагог.

Биографические ведомости 
Закончила Донецкое музыкальное училище, после чего поступила в Донецкий музыкально-педагогический институт (ныне — Донецкая государственная музыкальная академия). Со временем стала ведущим концертмейстером Донецкой филармонии.

В 1990-х годах начала заниматься композиторской деятельностью, прежде всего написанием песен. По состоянию на 2010 год в творческом багаже композитора более чем 100 песен. Песни Людмилы Бородицкой хорошо известны в Донецке, где автор живёт и работает. Наиболее известными произведениями можно назвать песню «Город надежды и славы» (Песня о Донецке) и «Молитва за Украину».

Вместе с супругом, известным донецким певцом, заслуженным артистом Украины А. Юхновым, занимается педагогической работой, постановкой голоса у детей и подростков в студии сольного пения.

Звания 
В 1992 году удостоена звания заслуженной артистки Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Донецкой музыкальной академии
Заслуженные артисты Украины
Концертмейстеры